Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1976-1977 a vu la consécration du FC Bâle.

Format 
Le championnat comporte deux tours. Le premier se compose de 12 équipes. Les six premiers disputent ensuite un tour final afin de désigner le champion alors que les six derniers disputent un tour de relégation à l'issue duquel deux clubs sont relégués en Ligue nationale B. Pour le deuxième tour, les équipes conservent la moitié des points acquis au premier tour.

Classements

Tour préliminaire

Tour final 

 moitié des points du tour préliminaire.
 FC Bâle et Servette FC ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

Match de barrage

Qualifications européennes 
 FC Bâle : premier tour de la Coupe des clubs champions européens
 Servette FC : premier tour de la Coupe UEFA
 FC Zurich : premier tour de la Coupe UEFA
 Grasshopper Zurich : premier tour de la Coupe UEFA

 BSC Young Boys : tour préliminaire de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes

Tour de relégation 

 moitié des points du tour préliminaire.

Relégations 
 FC Winterthur et AC Bellinzone sont relégués en Ligue nationale B
 Étoile Carouge FC et Young Fellows Zurich sont promus en Ligue nationale A

Liens externes 
  Résultats complets - RSSSF

1976-1977
Championnat Suisse Football 1976-1977 D1
Championnat Suisse Football 1976-1977 D1
Suisse
Suisse